OptimFROG — проприетарный кодек для сжатия аудиоданных без потерь разработанный Florin Ghido. OptimFROG оптимизирован для высокой степени сжатия, ценой увеличения накладных расходов на сжатие и декомпрессию данных.

OptimFROG DualStream 
OptimFROG DualStream — кодек для сжатия аудиоданных с потерями, разработанный с целью заполнить пробел между перцепционным сжатием и сжатем без потерь. OptimFROG DualStream имеет опцию для создания файла коррекции. Файл коррекции может быть использован совместно с основным файлом для воспроизведения без потерь.

Файлы коррекции также используются в кодеках WavPack и MPEG-4 SLS.

Технические детали

Метаданные 
Оба формата файлов кодека OptimFROG используют теги APEv2 для хранения метаданных.

Ссылки 

 Official Website 
 OptimFROG  на Hydrogenaudio Wiki

Сжатие звука без потерь
Аудиокодеки